José Manuel "Chepo" de la Torre Menchaca, mais conhecido como José Manuel de la Torre ou ainda Chepo (Guadalajara, 13 de novembro de 1965), é um treinador e ex-futebolista mexicano que atuava como meia. Atualmente, dirige o .

Títulos

Como treinador 
Guadalajara
Campeonato Mexicano de Futebol: 2006

Toluca
Campeonato Mexicano de Futebol: 2008, 2010

México
Copa Ouro da CONCACAF: 2011

Ligações externas 
Ogol (jogador)
Goal

Naturais de Guadalajara (México)
Futebolistas do México
Futebolistas do Club Deportivo Guadalajara
Futebolistas do Real Oviedo
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Futebolistas do Club Necaxa
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Treinadores da Copa das Confederações FIFA de 2013
Treinadores de futebol do México
Treinadores do Club Deportivo Guadalajara
Treinadores do Deportivo Toluca Fútbol Club
Treinadores da Seleção Mexicana de Futebol